Лијешње може бити:

 Лијешње (Колашин), насељено место у општини Колашин
 Лијешње (Подгорица), насељено место у општини Подгорица